X beziehungsweise x steht für:
 Zahl Zehn in römischer Zahlschrift
 Jahr X des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y10
 X (Manga), ein Manga und Anime
 X (Spieleserie), Reihe von Science-Fiction-Computerspielen
 X, Kfz-Kennzeichen der NATO in Deutschland
HiPhi X, Pkw-Modell

Schriftzeichen:
 X (X, klein x), ein Buchstabe des lateinischen Alphabets – dort auch zur Verwendung als Formelzeichen, Symbol und Ähnlichem
 Chi (Χ, klein χ), ein Buchstabe des griechischen Alphabets – dort auch zur Verwendung als Formelzeichen, Symbol und Ähnlichem
 Х (klein х, Cha), ein Buchstabe des kyrillischen Alphabets – dort auch zur Verwendung als Formelzeichen, Symbol und Ähnlichem
 Malzeichen (×), vereinfachend für Multiplikation

geographisch:
 Oblast Chaskowo, Bulgarien (Kfz-Kennzeichen)
 Südkasachstan, Kasachstan (Kfz-Kennzeichen)
 X, früherer Name von The Walking Dead – The Ride, eine Achterbahn in Chertsey, Surrey, Vereinigtes Königreich
 X2 (Six Flags Magic Mountain), eine Achterbahn in Valencia, Kalifornien, USA (ursprünglich X, heute X²)

Organisationen, Gruppen, Musiker:
 Brigade/Landeskommando, als Größenordnungszeichen in militärischen Symbolen, siehe Militärische Symbole#Erweiterungsfelder
 Accept, deutsche Heavy-Rock-Band (ursprünglicher Name)
 École polytechnique,  französische Schulform (l’X ‚die X‘ )
 X (Unternehmen), Forschungsabteilung des US-amerikanischen Unternehmens Alphabet Inc. (Google)
 X (US-amerikanische Band), eine amerikanische Punk-Band
 X (australische Band), eine australische Punk-Band
 X Japan, eine japanische Metal-Band
 XXXTentacion (1998–2018), amerikanischer Rapper, allgemein bekannt als "X"
 DMX (Rapper), amerikanischer Rapper, auch bekannt als "X"

Software:
 Kurzname für das X Window System
 macOS, das Betriebssystem von Apple, hieß von 1998 bis 2012 „Mac OS X“ und bis 2016 „OS X“
 X (Spieleserie), eine Serie von PC-Spielen (und Romanen)

Musik:
 X (Def-Leppard-Album) (2001)
 X (Kylie-Minogue-Album) (2007)
 X (Spock’s-Beard-Album) (2010)
 X (Lied), ein Lied des Rappers Xzibit (2000)

Filme:
 X (2022), ein Slasher-Film von Ti West aus dem Jahr 2022

.X steht für:
 DirectX Mesh File, die Dateierweiterung, siehe DirectX

Siehe auch:
 ×
 *
 X-Yachts
 Kreuz
 Ickx
 Malcolm X
 Michael X
 Angel X
 Sadat X

Abkürzung